Cui Yongmei ist der Name folgender Personen:

* Cui Yongmei (Volleyballspielerin) (* 1969), chinesische Volleyballspielerin 
 Cui Yongmei (Schiedsrichterin) (* 1979), chinesische Fußballschiedsrichterin